

Saints 

 Saint Prix de Saints (), saint catholique du  mort à Saints ;
 Saint Prix (), saint catholique de Clermont-Ferrand.

Patronyme 

 Hector de Soubeyran de Saint-Prix (1757-1828), député français ;
 Saint-Prix (1758-1834), acteur français ;
 Raymond Saint-Prix (1887-1981), acteur français.
 Danièle Saint-Prix (1937), écrivaine sénégalaise née en Martinique, utilisant le pseudonyme Tita Mandeleau.

Toponyme 

 Saint-Prix, commune française de l'Allier ;
 Saint-Prix, commune française d’Ardèche ;
 Saint-Prix, commune française de Saône-et-Loire ;
 Saint-Prix, commune française du Val-d'Oise ;
 Saint-Prix-lès-Arnay, commune française de Côte-d'Or ;
 Saint-Prix, ancienne commune française de l’Yonne ;
 Saint-Prix, dénomination, avant l'année 1900, de la commune française de Talus-Saint-Prix, dans la Marne ;

Églises 
 Église Saint-Prix-et-Saint-Cot, église de Saint-Bris-le-Vineux ;
 Église Saint-Prix, église française de Saint-Priest-en-Jarez ;
 Église Saint-Prix, église française de Bertignat ;
 Église Saint-Prix, église française de Saint-Prix ;
 Église Saint-Prix, église française de Saints-en-Puisaye ;
 Église Saint-Prix, église française de Talus-Saint-Prix.
 Église Saint-Prix, église française de Noizay 37.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France